Văluță:
 Marcu Văluță (1879, Grinăuți, Rîșcani, Basarabia  1959, Pitești), unul dintre cei mai reprezentativi profesori ai învățământului secundar din Basarabia
 Ion Văluță (1894, Obreja Veche, Fălești, Bălți  1981, București), un politician român
 Eduard Văluță (en)

Vezi și 
 Văluța (Comuna Crușeț, Gorj)
 Râul Văluța (en)

 Valută
 Listă de nume românești - litera V

Nume de familie românești